15 cm SKC/25 — 149,1-миллиметровое корабельное артиллерийское орудие, разработанное и производившееся в Германии. Состояло на вооружении Кригсмарине. Устанавливалось на  лёгких крейсерах типа «К», а также лёгких крейсерах «Лейпциг» и «Нюрнберг». Использовалось во Второй мировой войне.

Примечания

Ссылки 
15 cm/60 SK C/25

Литература 

 

Корабельная артиллерия среднего калибра
Артиллерия калибра 150 мм
Корабельная артиллерия Германии
Артиллерия Германии периода Второй мировой войны